Loueletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Loueletto (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Loueletto (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar